Plaats in Indonesië
 Kebakalan (Karanggayam), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kebakalan (Mandiraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kebakalan (Porong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java